

Musica 
 Hail Mary – album dei Dark New Day del 2013
 Hail Mary – album degli Iwrestledabearonce del 2015
 Hail Mary – singolo di Tupac Shakur del 1997
 Hail Mary – singolo di Mark Owen del 2005

Sport 
 Hail Mary – azione del football americano

Televisione 
 Hail Mary – film per la televisione del 2011 diretto da Brad Silberling
 Hail Mary – film per la televisione del 2016 diretto da Julie Anne Robinson